Andrijiwka (; ) ist ein Dorf im Südwesten der ukrainischen Oblast Dnipropetrowsk mit etwa 940 Einwohnern (2012).

Das im späten 18. Jahrhundert gegründete Dorf liegt am Ufer des Inhulez nahe der Grenze zur Oblast Cherson 43 km südlich vom Stadtzentrum der Stadt Krywyj Rih und 14 km südlich vom Rajonzentrum Schyroke.

Landratsgemeinde 
Andrijiwka ist das administrative Zentrum der gleichnamigen Landratsgemeinde im Rajon Schyroke.
Zur Landratsgemeinde Andrijiwka  mit insgesamt 1720 Einwohner (2012) und eine Fläche von 7,8114 km² gehören noch die Dörfer
 Wesselyj Staw ( ) mit 105 Einwohnern und 71,9 Hektar Fläche.
 Horoduwatka ( ) mit 36 Einwohnern und 30,2 Hektar Fläche.
 Mohyliwka ( ) mit 259 Einwohnern und 33,3 Hektar Fläche.
 Radewytschewe ( ) mit 370 Einwohnern und 106,8 Hektar Fläche.

Einzelnachweise 

Ort in der Oblast Dnipropetrowsk
Ort am Inhulez
Gegründet im 18. Jahrhundert
Rajon Schyroke